Gebersdorf ist der Name folgender Orte:

 Gebersdorf (Nürnberg), ein Stadtteil der Stadt Nürnberg im Regierungsbezirk Franken in Deutschland
 Guébestroff, eine Gemeinde in der Region Lothringen in Frankreich